Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2015 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, jehož členové skončili v semifinále na raketách bratrů Bryanových.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený americký pár Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále zdolali kanadsko-francouzskou dvojici Daniel Nestor a Édouard Roger-Vasselin. Po setech 7–6, 3–6, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni na okruhu ATP Tour získali 109. společnou trofej a do žebříčku ATP si připsali 1000 bodů.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (2. kolo)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  Jamie Murray /  John Peers (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2015